Василий Крючков:
 Крючков, Василий Дмитриевич (1928—2017) — советский и украинский политик.
 Крючков, Василий Егорович (1921—1985) — Герой Советского Союза, полковник, лётчик-истребитель.